River Antoine steht für:

 River Antoine (Little Missouri River), Nebenfluss des Little Missouri River im US-Bundesstaat Arkansas
 River Antoine (Grenada) auf der Hauptinsel des Inselstaats Grenada

Siehe auch:
 Rivière Antoine (Ottawa), Nebenfluss des Ottawa in der kanadischen Provinz Québec
 Rivière Antoine (Black Lake Bayou), Zufluss des Black Lake Bayou im Bundesstaat Louisiana